Андре́ Ги (; род. 3 марта 1941, Бурк-ан-Брес) — французский футболист, нападающий.

Клубная карьера

Выступления за сборную 
Дебютировал в составе «трехцветных» 04.10.1964 против сборной Люксембурга в рамках отборочного турнира к ЧМ-1966 года, открыв на 17-й минуте счёт в этом матче. В итоге сборная Франции победила со счетом 2:0 Последний матч за сборную провел 06.11.1968 против сборной Норвегии (отбор к ЧМ-70), в котором французы уступили 0:1.

Достижения 
 Чемпион Первого дивизиона: 1963/64
 Чемпион Второго дивизиона: 1962/63
 Обладатель Кубка Франции: 1970/71
 Лучший бомбардир чемпионата Франции: 1969

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Невер»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Тулон»